Ardeae — клада кілегрудих птахів. Кладу запропоновано у 2014 році.

Класифікація 
 Eurypygimorphae
 Фаетоноподібні (Phaethontiformes)
 Тіганоподібні (Eurypygiformes)
 Aequornithes
 Гагароподібні (Gaviiformes)
 Лелекоподібні (Ciconiiformes)
 Сулоподібні (Suliformes)
 Пеліканоподібні (Pelecaniformes)
 Austrodyptornithes
 Буревісникоподібні (Procellariiformes)
 Пінгвіноподібні (Sphenisciformes)

Філогенія 

Кладограма, що зображує родинні зв'язки з іншими групами Neoaves:

Примітки 

Кілегруді